Річард Докінз (; 26 березня 1941) — англійський інтелектуал, еволюційний біолог, засновник меметики, відомий як популяризатор науки та атеїстичних поглядів.
 8331 Докінз (8331 Dawkins) — астероїд головного поясу.